Дагг, также Дэгг () — английская фамилия.

Персоналии 
 Дагг, Лайалл (1929—1975) — канадский кёрлингист.
 Дагг-Джексон, Элейн (род. 1955) — канадская кёрлингистка и тренер.
 Дэгг, Исраэль (род. 1988) — новозеландский регбист.